Phymatis cyminoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Meyer. Phymatis cyminoides ingår i släktet Phymatis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cyminoides